Filin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wassiljewitsch Filin (* 1995), russisch-ukrainischer Fußballspieler
 Fedot Petrowitsch Filin (1908–1982), sowjetischer Linguist und Slawist
 Iwan Iljitsch Filin (1926–2000), sowjetisch-russischer Marathonläufer
 Sergei Jurjewitsch Filin (* 1970), russischer Balletttänzer
 Vladislav Filin (* 1995), deutscher Eishockeyspieler
 Zimafej Filin (* 1984), weißrussischer Eishockeyspieler